Persinger ist der Familienname folgender Personen: 

 Louis Persinger (1887–1966), US-amerikanischer Violist und Dirigent
 Michael Persinger (1945–2018), US-amerikanischer Hochschullehrer